Leuthard ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Leuthard (* 1981), Schweizer Leichtathletin
 Doris Leuthard (* 1963), Schweizer Politikerin (CVP)
 Leonz Leuthard (1925–2016), Schweizer Politiker (CVP)
 Thomas Leuthard (* 1971), Schweizer Fotograf
 Urs Leuthard  (* 1963), Schweizer Journalist und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Leuthardt
 Liuthart